

Geografia

Niemcy 
 Elbing – dawny powiat

Polska 
Dawne nazwy:
 Elbląg – miasto
 Elbląg – rzeka
 Ołbin

Stany Zjednoczone 
 Elbing – miasto

Osoby 
 Karl-Heinz Berndt-Elbing – niemiecki malarz

Inne 
 SMS Elbing – krążownik z okresu I wojny światowej

Zobacz też 
 Elbling